Longchamps ist der Name von Orten:

 französische Gemeinde Longchamps im Département Eure
 französische Gemeinde Longchamps-sur-Aire im Département Meuse
 Longchamps (Provinz Buenos Aires), Stadt in Gran Buenos Aires, Argentinien

Longchamps ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond de Selys-Longchamps (1813–1900), belgischer Politiker und Entomologe
 Étienne de Longchamps (lat.: Stephanus de Longo Campo, engl.: Stephen Longchamp; † 1214), französischer Ritter und Burgherr
 Gohierre de Longchamps (1842–1906), französischer Mathematiker

Longchamps steht für:
 Longchamps (Restaurant), ehemalige Restaurantkette in New York

Siehe auch:
 Longchamps-Punkt, ein ausgezeichneter Punkt eines Dreiecks
 Selys-Longchamps
 Deslongchamps